Појам Закл се може односити на:

 Закл (Брасловче), насељено место у општини Брасловче, Република Словенија;
 Закл (Подлехник), насељено место у општини Подлехник, Република Словенија;